Katka může být:

 Kateřina – zdrobnělina ženského jména Kateřina
 Katka (magazín) – český časopis pro ženy
 Katka (film) – slovenská komedie z roku 1950
 Katka (dokumentární film) – dokumentární film Heleny Třeštíkové (2010)
 Katka (kniha) – knižní přepis dokumentárního filmu Heleny Třeštíkové (2020)